

Toponymie 

 Kogo, un village du département et la commune rurale de Ouargaye, dans la province du Koulpélogo et la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Kogho (ou Kogo), un département et une commune rurale de la province du Ganzourgou, dans la région du Plateau-Central au Burkina Faso ;
 Kogho (ou Kogo), le village chef-lieu de ce département et cette commune ;
 Cogo (ou Kogo),  un district de la province du Litoral en Guinée équatoriale ;
 Cogo (ou Kogo),  la ville chef-lieu de ce district.

Patronymie 

 Benjamin Kogo (1945–2022), un ancien athlète kényan ;
 Micah Kipkemboi Kogo (1986–), un athlète kényan.

Divers 
 Un kōgō (ou kogo), une boîte à encens utilisée durant la cérémonie du thé japonaise ;
 Kōgō, l’impératrice consort du Japon, épouse de l’empereur du Japon ;
 Kogo, un yacht de luxe de  ;
 (5684) Kogo, un astéroïde de la ceinture principale.